Bruchhausen – comune del circondario di Neuwied (Renania-Palatinato)
 Bruchhausen-Vilsen – comune del circondario rurale di Diepholz (Bassa Sassonia)
 Bruchhausen – frazione della città di Höxter nel circondario di Höxter (Renania Settentrionale-Vestfalia)